Amerikai Egyesült Államok
 Olema (Kalifornia)
 Olema (Washington)
 Olema-völgy, Kalifornia

 Oroszország
 Olema (Oroszország), falu a Lesukonszkojei járásban